А́льберт Куи́ксолл (; 9 августа 1933, Шеффилд, Англия — 12 ноября 2020) — английский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок английских клубов «Шеффилд Уэнсдей» и «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Начал играть в футбол за школьные команды в Шеффилде, затем играл в юношеской команде «Мейнелл Ют», также из Шеффилда. В 1948 году подписал любительский контракт с «Шеффилд Уэнсдей» и два года играл за молодёжный состав «сов». 25 августа подписал свой первый профессиональный контракт. В основном составе «Шеффилд Уэнсдей» дебютировал 24 февраля 1951 года. Выступал за клуб более 7 лет, сыграв в общей сложности 260 матчей и забив 66 мячей.

18 сентября 1958 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Мэтт Басби на тот момент перестраивал команду после потери 10 игроков в мюнхенской трагедии. Сумма трансфера составила 45 тысяч фунтов (на тот момент это была рекордная сумма для британского футбола). На игрока также претендовал «Сандерленд», но «Юнайтед» предложил большую сумму. Куиксолл дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 20 сентября 1958 года в матче Первого дивизиона против «Тоттенхэм Хотспур», который завершился вничью 2:2. После перехода Куиксолла «Юнайтед» не мог выиграть в 7 матчах подряд, и только 1 ноября одержал победу (над «Лидс Юнайтед»). Тем не менее, по итогам сезона 1958/59 «Юнайтед» занял второе место в чемпионате, уступив 6 очков «Вулверхэмптону», ставшему чемпионом.

В 1963 году помог команде выиграть Кубок Англии, сыграв в финале против «Лестер Сити».

После поражения от «Эвертона» в Суперкубке Англии 1963 года со счётом 4:0 Мэтт Басби вывел из основного состава Куиксолла, Джонни Джайлза и Дэвида Херда. В сезоне 1963/64 Куиксолл провёл только 9 матчей в чемпионате. Последний раз сыграл за клуб 26 декабря 1963 года, когда «Бернли» разгромил «Юнайтед» со счётом 6:1. Всего провёл за «Манчестер Юнайтед» 184 матча и забил 56 мячей, в том числе два хет-трика (12 апреля 1961 года в ворота «Бернли» и 7 апреля 1962 года в ворота «Ипсвич Таун»).

8 сентября 1964 года перешёл в «Олдем Атлетик» за 7000 фунтов. Выступал за «Олдем» два сезона, сыграв 41 матч и забив 11 мячей.

В июле 1966 года стал игроком «Стокпорт Каунти». В феврале 1967 года объявил о завершении карьеры игрока из-за травмы, сыграв за клуб 14 матчей. Однако позднее в том же году стал игроком «Олтрингема», но сыграл за него только 3 матча в лиге, после чего окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Карьера в сборной 
Куиксолл провёл пять матчей за сборную Англии с 1954 по 1955 год. Также выступал за школьную сборную Англии (две игры в 1948 году, сборную Англии до 23 лет (1 игра в 1956 году) и вторую сборную Англии (три игры с 1953 по 1954 год).

Провёл четыре игры за сборную Футбольной лиги Англии.

Достижения 
 Шеффилд Юнайтед
 Победитель Второго дивизиона: 1951/52, 1955/56

 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии: 1963

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Олтрингем»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»